Malva puede referirse a:

Colores 
 Malva, color claro perteneciente a la gama del violeta y el magenta.

Lugares 
 Malva, municipio de la provincia de Zamora, España.
 Malvas, parroquia del municipio de Tuy, provincia de Pontevedra, España.
 Malvarrosa (o Malva-Rosa), barrio obrero de la ciudad de Valencia, España.
 Malvas, distrito de la provincia de Huarmey, en Perú.

Personalidades 
 Malva Castelli, actriz de teatro argentina.
 Malva Flores, poeta, narradora y ensayista mexicana.
 Constant Malva, minero y escritor belga.

Astronomía 
 (1072) Malva, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por K. W. Reinmuth en 1926.

Organizaciones 
 Malva, banda musical de pop rock originario de Murcia, España.

Plantas 
 'Alcea rosea, Malva real o Malva-rosa, planta herbácea la familia de las malváceas.
Malva, género que incluye unas 30 especies de plantas:
 Malva aegyptia, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva alcea, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva arborea, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva bonariensis, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva canariensis, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva capensis, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva cretica, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva hispanica, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva moschata, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva neglecta, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva nicaeensis, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva parviflora, planta herbácea la familia de las malváceas, quelite mexicano llamado malva o quesitos.
 Malva preissiana, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva stipulacea, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva sylvestris,  planta herbácea de la familia de las malváceas.
 Malva tournefortiana, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva trimestris, planta herbácea la familia de las malváceas.
 Malva verticillata, planta herbácea la familia de las malváceas.

Otros 
 La expresión estar criando malvas, un disfemismo usado para referirse a la muerte.